Kommissionen Hallstein kan syfta på:

 Kommissionen Hallstein I – Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission ledd av Walter Hallstein mellan 7 januari 1958 och 9 januari 1962
 Kommissionen Hallstein II – Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission ledd av Walter Hallstein mellan 10 januari 1962 och 5 juli 1967